Серде́чник мелкоцветко́вый () — однолетнее или двулетнее травянистое растение; вид рода Сердечник семейства .

Растение широко распространено в Евразии, Северной Африке, Северной Америке.

Описание 

Растение достигает 10—30 см высотой. Стебли тонкие, голые или опушённые.

Цветки собраны в кластеры длиной 1-4 мм. Цветение с середины апреля до начала июля. Обычно встречается в сухой почве газонов, полей и лесных полян, как в тени так и на солнце.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Капустные